Damiano Giulio Guzzetti – vescovo cattolico italiano
Giovanni Battista Guzzetti – teologo italiano
Giuseppe Guzzetti – banchiere e politico italiano
Michela Guzzetti – nuotatrice italiana

Pagine correlate 
Guzzetta